Беннигсен () – немецкая фамилия.

Беннигсены — дворянский род:

Известные носители 
 
 
 Беннигсен, Карл Адамович (1810—1861) — русский офицер, Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9047; 26 ноября 1853, сын А. Л. Беннигсена.
 Беннигсен, Леонтий Леонтьевич (1745—1826) — генерал от кавалерии (1802), граф (1814).
 Беннигсен, Рудольф фон (1824—1902) — ганноверский и германский политический деятель, племянник Леонтия Беннигсена.
 Беннигсен, Эммануил Павлович (1875—1955) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Новгородской губернии.